Manzke ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Manzke (1939–2001), Mordopfer
 Ernst Manzke (1878–1952), deutscher Politiker (DNVP)
 Karl Manzke (1928–2008), deutscher lutherischer Theologe, Landessuperintendent in Stade
 Karl-Hinrich Manzke (* 1958), deutscher lutherischer Theologe, Landesbischof in Schaumburg-Lippe
 Luzie Manzke (* 1996), deutsche Ringerin

Siehe auch:
 Manske